Johan Andersson peut se référer à :

Johan Andersson (hockey sur glace, 09-03-1984) (né en 1984), joueur de hockey sur glace suédois de Mariestad
Johan Andersson (hockey sur glace, 18-05-1984) (né en 1984), joueur de hockey sur glace suédois de Motala
Johan Andersson (hockey sur glace, 1987) (né en 1987), joueur de hockey sur glace suédois de Nynäshamn
Johan Andersson (né en 1984), joueur de tennis suédois en fauteuil roulant
Johan Andersson (artiste) (né en 1986), peintre suédois
Johan Andersson (né en 1974), joueur de football suédois
Johan Andersson (né en 1983), joueur de football suédois
Johan Andersson (développeur) (né en 1974), développeur de jeu suédois
Johan Andersson (lutte) (1889–1965), lutteur olympique suédois
Johan Gunnar Andersson (1874–1960), archéologue, paléontologue et géologue suédois

Voir aussi 
Johan Anderson (né en 1971), joueur de tennis australien